Залединье — название населённых пунктов в России:

 Залединье —  деревня в Ершовской волости Псковского района Псковской области.
 Залединье —  деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области.
 Залединье —  деревня в Серёдкинской волости Псковского района Псковской области.